«Ка́мпу-Пеке́ну» () — станция Лиссабонского метрополитена. Одна из первых одиннадцати станций метро в Лиссабоне. Находится в центральной части города. Расположена на  Жёлтой линии (Линии Подсолнечника) между станциями «Энтри-Кампуш» и «Салданья». Открыта 29 декабря 1959 года. Названа в честь арены «Кампу-Пекену» (). В переводе с португальского дословно означает «малое поле».

Описание 
Первоначальный вид станции был схож с остальными станциями первой очереди метрополитена. Архитектор — Фалькао и Кунья, художник — Мария Кейл. Из декораций на станции были использованы керамические плитки в бело-голубых тонах.

29 марта 1979 года была завершена реконструкция станции, направленная на удлинение пассажирских платформ до 105 метров, чтобы станция могла принимать 6-вагонные составы. Архитектор — Бенолиэл ди Карвалью, художник — Мария Кейл.

В 1994 году станция подверглась масштабной реконструкции под руководством архитектора Дуарте Нуно Симойнша. На станции были установлены мраморные скульптуры, изображающие женщин, торгующих на рынке. Это связано с большой концентрацией рынков вблизи арены «Кампу-Пекену». Так же стены платформ были украшены изображениями быков и тореадоров, т.к. арена «Кампу-Пекену» как правило используется для боёв быков.

В 1996 году рядом со станцией открылся торговый центр (), который был соединён переходом со станцией.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Лиссабонского метрополитена
 Расположение станции на карте города

Примечания 

Станции Лиссабонского метрополитена
Жёлтая линия Лиссабонского метрополитена